Prassler ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Prassler (1923–1987), deutscher Politiker
 Iulian Prassler (1916–1942), rumänischer Fußballspieler
 Anna Maria Praßler (* 1983), deutsche Drehbuchautorin